Trypanosyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1864. Trypanosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Trypanosyllis